NK Naprijed Mrzović, nogometni klub iz Mrzovića, naselja u općini Semeljci
 NK Naprijed Hreljin, nogometni klub iz Hreljina
 NK Naprijed Sisak 
 NK Naprijed Valpovo
 NK Naprijed Vis